Quinto Fabio Máximo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Quinto Fabio Máximo.— Cinco veces cónsul a finales del siglo III a. C.
 Quinto Fabio Máximo (augur).— Nombrado augur en el año 203 a. C.
 Quinto Fabio Máximo (cónsul 213 a. C.).— Cónsul en el año 213 a. C.
 Quinto Fabio Máximo (cónsul 45 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 45 a. C.
 Quinto Fabio Máximo (pretor).— Pretor en el año 181 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Alobrógico.— Cónsul en el año 121 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Eburno.— Cónsul en el año 116 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Emiliano.— Cónsul en el año 145 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Gurges.— Cónsul en los años 292 y 276 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Gurges (cónsul 265 a. C.).— Cónsul en el año 265 a. C.
 Quinto Fabio Máximo Ruliano.— Cinco veces cónsul a finales del siglo IV y principios de III a. C.
 Quinto Fabio Máximo Serviliano.— Cónsul en el año 142 a. C.